Az Összefüggés (eredeti cím: Coherence) 2013-ban bemutatott film, amelyet James Ward Byrkit írt és rendezett. Az Egyesült Államokban 2013. szeptember 19.-én mutatták be. A film költségvetése 50000 dollár volt.

Cselekmény

Szereplők
 Emily Baldoni - Em
 Maury Sterling - Kevin
 Nicholas Brendon - Mike
 Lorene Scafaria - Lee
 Elizabeth Gracen- Beth
 Hugo Armstrong - Hugh
 Alex Manugian - Amir
 Lauren Maher - Laurie

Jegyzetek
Az oldal forrása: Imdb.com.

További információk

 Összefüggés a watchthis.hu-n (magyarul)

2013 filmjei
Filmdrámák
Misztikus filmek
Sci-fi filmek
Thrillerfilmek